I Cuerpo de Ejército es el nombre de diferentes grupos militares:
 I Cuerpo de Ejército del Heer (ejército de tierra alemán) en la Segunda Guerra Mundial.
 I Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino.
 I Cuerpo de Ejército del Ejército Popular de la República en la guerra civil española.
 I Cuerpo de Ejército del Ejército Paraguayo.